Шиман Карл Фрідріхович (? — після 1917) — київський архітектор.
 Шиман Леонід Миколайович — Генеральний директор державного підприємства «Науково-виробниче об'єднання „Павлоградський хімічний завод“» — головний конструктор ракетних двигунів твердого палива, Герой України.